Пантон:
 Пантон — муниципалитет в Испании.
 Пантон, Вернер (1926—1998) — датский дизайнер и архитектор.
 Цветовая модель Пантон — стандартизованная система подбора цвета.